Святой Карло Борромео (, ; , , Пьемонт — , ) — кардинал и святой католической церкви. Один из самых видных деятелей Контрреформации, инициатор реформы монашеских орденов.

Биография 
Карло Борромео родился 2 октября 1538 года в родовом замке в Ароне при озере Лаго-Маджиоре; происходил из итальянского дворянского рода Борромео и, как и кардинал Альтемпс, был племянником папы Пия IV. С 1554 изучал право в Павии. Был призван в Рим Пием IV. В 1560 стал кардиналом, в 1563 — архиепископом Милана.

Активно проводил в жизнь постановления Тридентского собора, в том числе принимал участие в разработке нового катехизиса. Высоко ценил богословские трактаты Луиса де Гранады, ходатайствовал перед папой об их оправдании (они были внесены в Индекс запрещенных книг, 1559). Инициировал создание вокруг Милана «святых гор», альтернативных святым местам Палестины, посещение которой в те годы становилось для европейских христиан всё труднее из-за непрерывных военных конфликтов с Османской империей.

Участвуя в реформе орденов и монастырей и борьбе за моральное обновление церкви, добивался строгой дисциплины, что привело к неудовольствию ряда клириков (орден гумилиатов) и покушению на него в 1569. Во время эпидемии чумы 1575—1578 заботился об умирающих и совершал обряды над умершими. В 1578 году основал орден облатов св. Амвросия. Принял активное участие в разработке богослужебных книг амвросианского обряда. Боролся с протестантизмом в Швейцарии. Карло Борромео был также покровителем композитора Палестрины.

В 1602 был беатифицирован, в 1610 — канонизирован. Это единственный кардинал-племянник, причисленный к лику святых (если не считать Ансельмо ди Лукку, жившего в XI веке).

Изображение в искусстве 
Св. Карло Борромео изображали смуглым мужчиной аристократической внешности в кардинальской одежде. Его атрибутами были распятие, череп, верёвка кающегося грешника и потир.

Гигантская статуя святого воздвигнута по повелению его брата, кардинала Федерико Боромео в г. Арона (Новара). Работы — по рисунку Джованни Баттисты Креспи, — были закончены в 1698.

Произведения искусства
 Танцио да Варалло: Св. Карл Борромей даёт Св. Причастие жертвам чумы. 1616 г., Италия
 Каспар Франц Замбах: Св. Карл Борромей даёт больным чумой Св. Причастие. 1750-е гг. Хранится в Христианском музее в Эстергоме.
 изображен в одежде кардинала (среди других фигур) на алтарной картине «Il perdono» в часовне Santa Maria delle Grazie при монастыре капуцинов в местечке Джезуальдо.
 Два портрета св. Карла Борромея работы Орацио Борджанни (1575—1616). Один портрет, датируемый 1610—1616 г., хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, другой, относимый к 1611—1612 г. — в церкви Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане в Риме
 Портрет святого в капелле Борромео в неаполитанской церкви Сан-Доменико-Маджоре.
 Ежегодно в ноябре-декабре в Миланском соборе выставляются квадрони Святого Карло Борромео — серия из 54 больших живописных полотен: «Жизнь блаженного Карло» и «Чудеса святого Карло», выполненных группой итальянских художников в начале XVII века.
 Изображён на итальянской почтовой марке 1988 г. Художник A. Ciaburro.

Церкви, посвященные Карлу Борромео 

Именем Карло Борромео названа католическая епархия Сан-Карлоса на Филиппинах.

Австрия 
 Карлскирхе — церковь в Вене
 Св. Карла Борромеуса — церковь на центральном кладбище в Вене
 Карлскирхе — церковь в Хоэнемсе
 Св. Карла Борромеуса — церковь в Бад-Гроспертольце
 Карлскирхе — церковь в Фольдерсе
 Св. Карла Борромеуса — домовая церковь гериатрического центра в Вене — Хитцинге

Бельгия 
 Каролус Борромеускерк — церковь в Антверпене

Белоруссия 
 Костёл Св. Карло Борромео в Пинске

Бразилия 
 Сан-Карлос-Борромеу — церковь в Порту-Алегри

Венгрия 
 Борромей сент Кароли — церковь в области Ваш в Наджиракосе

Германия 
 Св. Карла Борромеуса — церковь в Штадтлоне
 Св. Карла Борромеуса — церковь в Мюнхене — Форстенриде
 Св. Карла Борромеуса — часовня в Бад-Брайзиге — Рейнеке

Испания 
 Св. Карлес Борромеу — церковь в Барселоне — Грасия
 Св. Карлес Борромеу — церковь в Валенсии — Эль Пилар

Италия 
 Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане — церковь в Риме
 Сан-Карло-аи-Катинари — церковь в Риме
 Сан-Карло-аль-Корсо — церковь в Риме
 Сан-Карло-аль-Корсо — церковь в Милане
 Сан-Карло-аль-Корсо — церковь в Ното на Сицилии
 Сан-Карло-Борромео — церковь в Турине
 Сан-Карло — церковь в Брешии
 Санти-Карло-е-Анна — церковь в Кастеллаццо-Бормида
 Сан-Карло — церковь в Поньяно
 Сан-Карло-Борромео — церковь в Ренде
 Сан-Карло-Борромео — церковь в Дезенцано-дель-Гарда — Ваккароло
 Сан-Карло — церковь в Чева

Канада 
 Сен-Шарль-Борроме — церковь в Шарльбуре — районе Квебека
 Сен-Шарль-Борроме — церковь в Дешамбо-Грондин в провинции Квебек
 Сен-Шарль-Борроме — собор в Жольете

Польша 
 Костёл Св. Карло Борромео в Варшаве-Мирове
 Костёл Св. Карло Борромео в Варшаве-Повонзках
 Костёл Св. Карло Борромео во Вроцлаве
 Костёл Св. Карло Борромео в Жирардуве

Сенегал 
 Сен-Шарль-Борроме — церковь на острове Горе

Соединённые Штаты Америки 
 Сан-Карлос-Борромео — собор в Монтерее
 Сент-Чарльз-Борромео — церковь в Блумингтоне
 Св. Чарльза Борромео — церковь в Лос-Анджелесе — Северный Голливуд

Уругвай 
 Сан-Карлос-Борромео — церковь в Сан-Карлосе

Франция 
 Сен-Шарль — церковь в Сен-Шарль-де-Перси

Чехия 
 Костёл Св. Карла Боромейскего в Праге на Малой Стране
 Костёл Св. Карла Боромейскего в Варнсдорфе
 Часовня Св. Карла Боромейскего в Праге в Карлине

Швейцария 
 Сан-Карло-Борромео — церковь в Брусио.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биография в Католической энциклопедии (англ.)
 Статья в Церковном Биографически-библиографическом словаре (нем.)

Святые по алфавиту
Католические святые
Церковные деятели XVI века
Канонизированные кардиналы
Кардиналы Италии
Кардиналы Пия IV
Архиепископы Милана
Великие пенитенциарии
Государственные секретари Ватикана
Камерленго Коллегии кардиналов
Канонизированные в XVII веке
Христианские святые XVI века
Выпускники Павийского университета